Габріель Паріс Гордільйо — голова військової хунти Колумбії
 Рафаель Гордільйо (ісп. Rafael Gordillo, нар. 24 лютого 1957, Альмендралехо) — іспанський футболіст.
 Хуан Мануель Санчес Гордільйо — мер муніципалітету Маріналеда в Іспанії.